19-й чемпионат мира по дзюдо проходил с 28 сентября по 1 октября 1995 года в Тибе (Япония).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги чемпионата

Сентябрь 1995 года
Октябрь 1995 года
Международные спортивные соревнования в Тибе
Международные соревнования по дзюдо в Японии
Чемпионаты мира в Японии